Łazarkiewicz ist der Familienname folgender Personen:

 Antoni Łazarkiewicz (* 1980), polnischer Komponist
 Bogdan Łazarkiewicz (* 1929), polnischer Mediziner, Chirurg und Hochschullehrer
 Magdalena Łazarkiewicz (* 1954), polnische Filmregisseurin und Drehbuchautorin
 Piotr Łazarkiewicz (1954–2008), polnischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Schauspieler
 Szczepan Łazarkiewicz (1893–1966), polnischer Baumeister und Erfinder